Pselactus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Broun 1886. Pselactus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Pselactus